Ричмонд се може односити на:
Ричмонд (Нови Јужни Велс), град у Аустралији
Ричмонд (Алабама), град у САД
Ричмонд (Вирџинија), град у САД
Ричмонд (Калифорнија), град у САД
Ричмонд (Њујорк), град у САД
Ричмонд (Тексас), град у САД
Ричмонд (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
Ричмонд (Вермонт), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
Ричмонд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
Ричмонд (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
Ричмонд (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
Ричмонд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Ричмонд (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
Ричмонд (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
Ричмонд (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
Ричмонд (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
Ричмонд (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Ричмонд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Ричмонд (Британска Колумбија), град у Канади
Ричмонд (Квебек), град у Канади
 Замак Ричмонд
Мич Ричмонд, бивши амерички кошаркаш